Kuria peut désigner :
 Kuria, un atoll des Kiribati ;
 les Kuria, un peuple du Kenya ;
 le Kuria, la langue des Kurias ;
 Kuria, un district du Kenya ;
 Kuria, Kouria ou Kurya, khan petchénègue.

Mary Kuria (1987-), athlète kényane.